«Во́рскла» () — украинский футбольный клуб из города Полтава. Был основан в 1955 году под названием «Колхозник», в 1984 году сменил название на «Ворскла».

Клуб дебютировал в высшей лиге Украины в 1996 году, бронзовый призёр сезонов 1996/97 и 2017/18, обладатель Кубка Украины 2008/09, участник розыгрышей Кубка УЕФА и Кубка Интертото.

Главным тренером клуба является Виктор Скрипник, начал роботу в клубе 1 июля 2022 года. Капитаном команды с июля 2016 года является Владимир Чеснаков, сменивший Арменда Далку.

Названия 
 1955—1965 — «Колхозник» ()
 1965—1968 — «Колос»
 1968—1969 — «Сельстрой»
 1969—1973 — «Строитель»
 1973—1984 — «Колос»
 1984—2003 — «Ворскла»
 2003—2005 — «Ворскла-Нефтегаз»
 С 2005 — «Ворскла»

История

1955—1967 
В середине 1950-х годов в Полтаве по инициативе первого секретаря обкома Компартии Украины Михаила Стахурского была создана футбольная команда, которая защищала цвета ДСО «Колхозник». Первый матч в рамках первенства Украины среди коллективов физкультуры «Колхозника» состоялся 2 мая 1955 года в Полтаве на стадионе «Урожай». Соперником стал одесский «Шахтёр». Матч закончился со счетом 0:2, а уже в следующем году «Колхозник» выигрывает свой первый трофей — Кубок УССР. В 1957 году полтавчане обретают статус команды мастеров и получают право выступать в классе «Б» союзного чемпионата, где провели 11 сезонов. В 1965 году команда поменяла название и стала именоваться «Колос».

1968—1981 
В сезоне-68 полтавчане стартовали во второй группе класса «А» под новым названием — «Сельстрой». Но уже в следующем году изменили имя на «Строитель». После реорганизации футбольного хозяйства в СССР в 1971 году полтавчане были вынуждены отправиться во Вторую лигу, где без громких успехов выступали следующие 12 сезонов. В 1982 году «Колос» занял последнее место в украинской зоне второй лиги, и по окончании сезона был расформирован.

1984—1991 
В начале 1984 года главная команда области возродилась под новым именем — «Ворскла». Команда начала свой путь наверх вновь из первенства республики среди коллективов физкультуры и за три сезона добралась вновь до второй лиги союзного чемпионата. В 1988 году «Ворскла» финишировала второй — вслед за «Буковиной».

С 1991 года 

По итогам 1991 года «Ворскла» отправилась в Первую лигу, где провела пять сезонов. Набрав в сезоне 1995/96 года рекордное количество — 103 очка, «Ворскла» заняла первое место и вышла в элиту, где сразу же завоевала «бронзу» и добилась участия в престижных еврокубковых турнирах. По ходу сезона 1996/97 «Ворскла» обыграла на своем поле киевское «Динамо» со счетом 4:3. Этим был установлен один из футбольных рекордов Украины — больше никто не забивал киевлянам 4 гола в одном матче в чемпионатах Украины.

Последние 12 сезонов «Ворскла» проводит в Высшей лиге. Команда трижды за эти годы брала старт в еврокубковой кампании (2 раза — в Кубке УЕФА, 1 — в Интертото).

13 мая 2009 года, обыграв в полуфинале Кубка Украины харьковский «Металлист», «Ворскла» впервые в истории Украины вышла в финал Кубка страны, а также получила право представлять Украину в следующем сезоне розыгрыша Лиги Европы. 31 мая 2009 года «Ворскла» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0 и стала четвёртым обладателем Кубка Украины. В отборочном цикле Лиги Европы «Ворскла» встречалась с лиссабонской «Бенфикой». В первом матче «Ворскла» проиграла 4:0, а дома выиграла со счетом 2:1. По результатам чемпионата Украины по футболу 2010—2011 «Ворскла», заняв 6 место в турнирной таблице, получила право принять участие в Лиге Европы 2011—2012, где пройдя 3 раунда квалификации, получила право играть в групповом этапе Лиги Европы. На этапах квалификации были обыграны североирландский «Гленторан», ирландский «Слайго Роверс», а также один из лучших клубов Румынии бухарестское «Динамо».

В сезоне 2017/2018 завоевала бронзовые медали УПЛ.

В сезоне 2019/2020 вышла в финал Кубка Украины, в котором получила поражение в матче с Динамо по серии пенальти

Клубные цвета, форма и эмблема

Эмблема клуба 
 Лук, стрела — готовность выстрелить в любой момент;
 Щит — знак защиты и неприступности;
 Эмблема-логотип состоит из цветов и атрибутов герба города и ФК «Ворскла», справа — оборонные звезды, как элемент герба города;
 Мяч в центре эмблемы — главный символ футбола.
 «1955» над эмблемой — год основания команды; синий фон, на котором отображены цифры — символ зарождения.

Форма

Домашняя

Стадион 

С момента своего основания клуб проводил домашние матчи на стадионе «Урожай», который к 1956 поменял название на «Колхозник». В 1957 году, до начала сезона, где впервые полтавчане дебютировали в классе «Б» союзного первенства, количество мест на южной и северной трибуне было увеличено до 8 500, построены западная и восточная трибуны на такое же количество мест. Вместимость стадиона увеличилась до 17 000 мест.

В 1964 году стадион обрёл название «Колос». Через четыре года реконструкции главная арена города стала вмещать более 30 тысяч зрителей.

В октябре 1970 на стадионе были установлены прожекторы. Первый матч с искусственным освещением состоялся между «Строителем» и одесским СКА (1:0).

В 1995 году началась масштабная реконструкция. Произведена реконструкция футбольного поля, подтрибунных помещений: раздевалок, судейской комнаты, офиса клуба. В 1997 году установили системы электроподогрева футбольного поля и открылся ресторан «Ворскла». Через год установка электронного табло, замена деревянных на индивидуальные пластиковые сидения, ввод в действие VIP-трибуны и информационного центра. Перед Суперкубком, в 2008 году, были укреплена восточная трибуна и установлено новое мультимедийное табло.

Достижения

Украинская ССР 
 Кубок УССР
 Обладатель: 1956

Украина 
 Чемпионат Украины
 Бронзовый призёр (2): 1996/1997, 2017/2018
 Кубок Украины
 Обладатель: 2008/2009
 Финалист: 2019/2020
 Первая лига Украины
 Чемпион: 1995/1996

Молодёжная команда 
 Молодёжный чемпионат Украины
 Бронзовый призёр: 2015

Статистика выступлений

СССР

Украина 

С сезона 2016/17 по сезон 2019/2020 чемпионат проводился в два круга (первая половина клубов играют между собой за чемпионство и путёвки в еврокубки, остальные играют между собой за прописку в чемпионате»

Еврокубки 

 Сыграно в еврокубках

Текущий состав

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Юношеский состав (U-19) 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Игроки в аренде

Трансферы 2022/23

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Официальные лица клуба

Тренерский штаб

Основной состав 
  Виктор Скрипник — главный тренер
  Веселин Атанасов — ассистент главного тренера
  Сергей Попов — ассистент главного тренера
  Григорий Ярмаш — тренер по физической подготовке
  Сергей Долганский — тренер вратарей
  Андрей Никитин — тренер вратарей
  Вадим Сапай — тренер-реабилитолог
  Юрий Дудник — тренер-селекционер

Юношеская команда 
  Василий Баранов — главный тренер
  Игорь Ощипко — тренер
  Павел Ребенок — тренер
  Олег Моргун — тренер вратарей

Рекорды

Командные рекорды 
 Самая крупная победа во всех соревнованиях: 2:6 — против «Ильичёвца», Премьер-лига, 13 ноября 2010 года
 Самый крупный счёт в официальном матче: 7:3 — против «Шахтёра», Высшая лига, 20 сентября 1998 года
 Самая долгая беспроигрышная серия во всех соревнованиях: 21 матч — с 5 мая по 15 сентября 1996 года
 Наибольшее количество голов, забитых в одном сезоне: 92 гола в 42 матчах — Первая лига, 1995/96
 Наибольшее количество зрителей в домашнем матче во всех соревнованиях: 25 700 — против «Шахтёра» на «Днепр-Арена», Кубок Украины, 29 мая 2009 года
 Наибольшее количество зрителей в домашнем матче в Премьер-лиге (на «Ворскле»): 17 000 — против «Динамо Киев», 22 сентября 2006 года

Рекорды игроков 
 Наибольшее количество голов в сезоне во всех турнирах: 24 — Сергей Чуйченко, сезон 1995/96
 Наибольшее количество голов в одном матче: 3, совместный рекорд —
 Владимир Мазяр, против «Шахтёра», Премьер-лига, 24 октября 1999 года
 Василий Сачко, против «Ильичёвца», Премьер-лига, 13 ноября 2010 года
 Владислав Кулач, против «Зари», Премьер-лига, 17 апреля 2021 года
 Самый длинный период без пропущенных голов в чемпионате Украины: 456 минут — Сергей Долганский, с 30 сентября 2012 по 9 ноября 2013 года
 Самый быстрый гол: на 11-й секунде — Дмитрий Кравченко, против «Олимпика», Премьер-лига, 9 сентября 2017

Полужирным шрифтом выделены игроки действующего состава; все данные откорректированы по состоянию на 6 декабря 2021 года

Игроки с наибольшим количеством матчей

Игроки с наибольшим количеством голов 
Источник

Тренеры

Форма

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт клуба

ФК «Ворскла»
Футбольные клубы Полтавы
Финансы и кредит (финансово-промышленная группа)
Футбольные клубы СССР